Selinur, personnage du roman Auch Einer de Friedrich Theodor Vischer.

 l'astéroïde , nommé d'après le personnage.

 l'